BDKJ steht für:
Bund der Deutschen Katholischen Jugend

BdKJ steht für:
Bund der Kommunisten Jugoslawiens, die kommunistische Partei Jugoslawiens
siehe auch:

 BDK-Jugend

BDKJ